— CG-полнометражный компьютерный аниме фильм режиссёра Синдзи Арамаки. Премьера состоялась 21 июля 2012 года. Картина является продолжением фильма Пола Верховена «Звёздный десант» и снята по мотивам книги Роберта Хайнлайна «Звёздный десант». Эдвард Ноймайер и Каспер Ван Дин стали исполнительными продюсерами.

Сюжет 
Фильм начинается с монолога десантника (позже становится понятно, что это Джон Рико) о том, как он каждый раз побаивается десантирования, но говорит, что это не страх - "жеребец на старте гонки не боится - он готов бежать". Эта сцена является отсылкой к классическому роману Роберта Хайнлайна.

Затем действие переносится на 48 часов назад. Отряду десантников (Команда "А-01") под командованием лейтенанта Доггерти приказано высадиться на отдаленную станцию на астероиде - "Форт Кейси". Отряд должен прикрыть эвакуацию научной лаборатории, спасти выживших и улететь на корабле "Джон Уорден". Солдаты проникают внутрь форта, устанавливают взрывчатку и спасают выживших десантников из группы "К-12". Неожиданно для всех, генерал Карл Дженкинс забирает себе корабль «Джон Уорден» и пропадает в туманности, тем самым обрывая эвакуацию отряду. По запасному плану, десантники спасаются на корабле «Алессия». После недолгой передышки на связь с отрядом выходит генерал Джонни Рико, сообщая что «Джон Уорден» долгое время не выходит на связь и «Алессия» ближе всех находится с местом последнего контакта. По окончании инструктажа генерал Рико приказывает найти корабль и высадится на него. Один из бойцов "К-12" по прозвищу "Похрен" говорит, что они в деле, если командовать будет "Герой" - майор Генри Варро, командир группы "К-12" и глава гарнизона Форта Кейси, заключенный Дженкинсом под трибунал за неподчинение.

Генерал даёт разрешение на участие в операции майору Генри Варро, но с условием, что даже если операция пройдет успешно, на решение суда это не повлияет. Десантники вооружаются и готовятся к высадке. "Алессия" стыкуется с "Джоном Уорденом", солдаты прочесывают некоторые коридоры и начинают активацию подачи энергии. Повсюду они находят множество тел членов экипажа, а также обнаруживают выжившего Карла Дженкинса, который заперся в камере для подопытных жуков. «Герой» требует чтобы он открыл дверь, но Дженкинс не соглашается и говорит не включать свет. В этот момент рядовой Чоу активирует подачу энергии, двери на корабле открываются, и на отряд нападают жуки. Неся потери, десантники отступают к шлюзу, но "Джон Уорден" внезапно открывает огонь по "Алессии" и уничтожает его. Выжившие отступают к капитанской рубке.

В рубке Варро рассказывает, что Дженкинс приказал его группе на «Форте Кейси» захватить матку арахнидов. Не желая просто так губить своих солдат, Варро отказывается и его арестовывают. Теперь корабль "Джон Уорден" находится под управлением матки. Она отправляет корабль в «Моризонскую Червоточину», которая ведет прямо к Земле. Пока капитан Ибаньез пытается вызвать орбитальную базу «Л-6», снайпер "Тригг" лезет в вентиляционную шахту, в надежде добраться до моторного отсека и убить матку. Команде не удается остановить корабль, и он входит в «Моризонскую Червотчину», появляясь прямо у орбиты Земли. По данным базы «Л-6», корабль «Джон Уорден» идет прямо на неё, создавая угрозу тарана, генерал Рико приказывает перехватить «Джона Уордена». Перехват не удаётся, так как «Джон Уорден» повреждает все корабли-перехватчики. Тогда Рико приказывает вести огонь прямо с базы, но уже слишком поздно, корабль пролетает мимо и движется в сторону Земли. Становится понятно, что цель матки — приземлиться на Землю. «Джон Уорден» начинает входить в атмосферу Земли и приземляется где-то в горах, едва не упав на Париж.

Рико связывается с начальником обороны Земли. Тот даёт согласие на спасение экипажа и уничтожения корабля, но дает на это 30 минут - потом с базы "Л-6" будут выпущены ракеты. Рико готовится к выброске (именно тогда и происходит монолог из начала фильма) и десантируется вместе с отрядом. Так как все выходы из корабля заблокированы, десантники решают уничтожить матку и идут в моторный отсек. В ходе множества перестрелок гибнет почти весь отряд.  «Герой», оставшись один, пытается добраться до матки, однако огромное количество жуков не оставляют ему шансов, внезапно на помощь к нему приходит Дженкинс с некоторым количеством жуков, которых держит под контролем. Он объясняет, что это и было целью его исследований, матка через тело лейтенанта Доггерти призывает Героя отдать ей Дженкинса, тогда даст ему уйти. Герой отвечает отказом и приказывает Дженкинсу бежать, чтобы завершить исследования. Жуки, охраняющие матку, убивают всех подконтрольных Дженкинсу жуков, Герой остается прикрыть его отступление.

К "Джону Уордену" прилетает спасательный корабль, но его сбивают, так же "Джон Уорден", управляемый маткой, сбивает и ракеты, выпущенные спустя 30 минут после высадки отряда Рико. Дженкинс вспоминает, что на корабле остался ещё один челнок, выжившие десантники, капитан Ибанез, и он сам направляются к нему. Рико же прорывается в моторный отсек, чтобы остановить матку. Так же выясняется, что Герой приказал подрывнику "Меху" заложить взрывчатку в главный двигатель. По пути в моторный отсек у Рико постепенно ломается костюм, но ему удается уничтожить множество жуков. В моторном отсеке он видит сильно раненого «Героя», который взрывает себя и жуков гранатой. Рико нападает на матку и в ходе боя втыкает ей нож в глаз, тем самым дав возможность капитану Ибанез получить управление челноком. Рико удается добежать до челнока, после чего выжившие улетают. "Джон Уорден" взрывается, уничтожая и матку, и выбравшихся из корабля жуков. В конце Дженкинс говорит, что его исследования станут залогом победы Федерации над арахнидами и называет Джонни героем. Рико отвечает, что он видел настоящего героя, имея в виду Генри Варро. Уцелевшие дожидаются спасательного транспорта.

После титров показана сцена, в которой единственный выживший после взрыва арахнид пробирается по подземным коммуникациям, что явно намекает на продолжение истории.

Персонажи

Главные герои 
 Капитан Кармен Ибанез () — капитан корабля Джона А. Уордена.
 Генерал Джонни Рико () — генерал высшего командования на базе L-6.
 Министр Карл Дженкинс () — министр паранормальных явлений.

Второстепенные персонажи

Группа K—12 
 Майор Генри Варро (Герой) () — командир группы «К—12», один из выдающихся офицеров Федерации. По досье, которое читает Доггерти, становится известна некоторая информация о нём. Так, он родом из Бруклина, Нью-Йорк, ему 32 года, а его родители погибли, когда он был ещё подростком. Имеет несколько шрамов на лице. Имеет очень большой авторитет у своих подчиненных. Попадает под трибунал из-за отказа выполнить самоубийственный приказ Карла Дженкинса. Погибает в моторном отсеке, лишившись одной руки и взорвав себя гранатой.
 Лейтенант Отис Хекс (Пестицид) () — офицер, который во время ареста Героя принял на себя командование группой. У него завязываются отношения с Тригг. Позже, видя её тело в одном из коридоров «Джона Уордена», подбегает к ней, но это оказывается засадой - на Пестицида напрыгивает жук и ранит его. Отстреливаясь из винтовки Тригг, прикрывает продвижение Героя к моторному отсеку и погибает.
 Сержант Похрен () — громила, который за словом в карман не лезет, специалист по тяжелому вооружению. Имеет такое прозвище, потому что ему все «похрену». На «Алессии» вступает в поединок с Чоу, в итоге закончившийся ничьей. Пытается приударить за Айс, но не имеет особого успеха. Выжил.
 Рядовой Святоша () — религиозный солдат, на теле у которого множество татуировок. По его мнению, татуировки должны защитить в бою. Спасает Айс, оттолкнув её во время плевка плазменного жука, но сам попадает под удар и погибает.
 Рядовой Стрелок () — молодой парень, который при эвакуации с Форта Кейси теряет руку. Шок Джок заменяет её протезом, после чего признается, что он первый выживший пациент. Просит врача сделать так, чтобы «предки не узнали» о потере им руки. Во время боя на «Джоне Уордене» жук сначала отрывает ему протез, а потом протыкает лапой, после чего Стрелок погибает от потери крови.
 Рядовой Харон () — десантник-атеист, спорящий на тему религии со своим приятелем Святошей. После включения питания на «Джоне Уордене» получает ранение и погибает, отвлекая на себя жуков. Перед смертью говорит Святоше, что они встретятся на том свете.

Группа A-01 
 Лейтенант Тони Доггерти () — командир группы «А—01», которая базируется на корабле «Алессия». Уверенный в себе командир, уважаемый своими подчиненными. Погибает в капитанской рубке «Джона Уордена», прикрывая Кармен Ибанез, позже через его тело с Героем разговаривает матка в моторном отсеке.
 Сержант Мех () — темнокожий сапер, приятель Чейза. Имеет привычку отсчитывать последние секунды до взрыва. Выжил.
 Капрал Айс () — молодая девушка-блондинка, муж которой погиб на войне с жуками, а дома остались двое детей. Оказывается объектом ухаживаний «Похрена». Выжила.
 Капрал Тия Дюрер (Тригг) () — ещё одна девушка, которая является непревзойденным снайпером. Её родной город был уничтожен жуками, после чего она поклялась убить столько жуков, сколько сможет. Вступает в отношения с лейтенантом Хексом, просит его перед выброской похоронить винтовку в родном городе, если погибнет. Погибает в моторном отсеке, пытаясь убить матку.
 Рядовой Чейз () — экстрасенс, которому не хватило пяти баллов для поступления, поэтому он вынужден служить в пехоте. Лучший друг Меха, с которым они постоянно заключают пари. Когда на «Джоне Уордене» включают питание, оказывается ранен жуками и взрывает себя гранатой.
 Рядовой Чоу () — мастер единоборств, на «Алессии» вступает в поединок с «Похреном», который заканчивается ничьей. Является техником, так как включает питание на «Джоне Уордене». После этого, во время нападения жуков, уничтожает одного из них в ближнем бою, но погибает.
 Рядовой Шок—Джок () — медик, который очень волнуется, так как ни один из его пациентов не выжил. Погибает, когда «Джон Уорден" взрывает «Алессию» (в это время находился в шлюзе). Позже его тело можно видеть дрейфующим в космосе, когда «Джон Уорден» входит в червоточину.

Игра 
Для мобильных платформ вышла Starship Troopers:Invasion — Mobile Infantry.

Примечание

Ссылки 
 
 Starship Troopers: Invasion  (официальный сайт)
   на сайте ANN
  на сайте Anidb

Мультфильмы США 2012 года
Компьютерные анимационные фильмы Японии
Полнометражные мультфильмы США
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы Японии
Компьютерные анимационные фильмы США
Полнометражные мультфильмы Японии
Мультфильмы Синдзи Арамаки
OVA